Oxyloma missoula är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1982. Oxyloma missoula ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
missoula